Kolos (ukrainisch Колос = „Ähre“) ist der Name von:

 Kolos (Saporischschja), Dorf in der Ukraine, Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja
 Kolos (Nowhorod-Siwerskyj), Dorf in der Ukraine, Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj

Kolos ist der Familienname folgender Personen:

 Oleksandr Kolos (* 1986), ukrainischer Biathlet
 Sigismond Kolos-Vary (1899–1983), ungarisch-französischer Maler